Redfield kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Redfield (Arkansas)
Redfield (Iowa)
Redfield (Kansas)
Redfield (South Dakota)